Tomrum har flere betydninger:
 Tomrummet som filosofisk manifestation af intethed
 Tomrum (film)